«Империум» — группировка в рестлинге, состоящая из Гюнтера, Людвига Кайзера и Джованни Винчи. Они выступают в WWE на бренде SmackDown. Ранее в команду входил Александр Вульф.

Ранее работавшие в нескольких европейских промоушенах, в том числе вместе в составе группировки Ringkampf, Гюнтер и Кайзер, тогда известные как Вальтер и Марсель Бартель соответственно, подписали контракт с WWE в 2019 году, получив назначение на бренд NXT UK, и стали работать в паре с Винчи, тогда известным как Фабиан Айхнер, и Вульфом; группировка стала использовать название «Империум» с девизом «Мат — священен». За время пребывания группировки в WWE Вальтер стал самым длительным чемпионом Соединённого Королевства NXT, а Бартель и Айхнер стали двукратными командными чемпионами NXT.

Карьера в рестлинге

Титулы и достижения 

 Progress Wrestling
 Чемпион мира Progress (1 раз) — Вальтер
 Чемпион-атлас Progress (1 раз) — Вальтер
 Westside Xtreme Wrestling
 Чемпион Shotgun wXw (1 раз) — Вульф
 WWE
 Чемпион Соединённого Королевства NXT (1 раз) — Вальтер
 Командные чемпионы NXT (2 раза) — Бартель и Айхнер
 Интерконтинентальный чемпион WWE (1 раз) — Гюнтер
 Wrestling Observer Newsletter
 Самый ценный рестлер Европы (2019, 2020) — Вальтер

Примечания 

Команды и группировки в рестлинге